Гни́лов — фамилия:

 Гнилов, Николай Александрович (1953—1988) — советский футболист.

 Гнилова, Людмила Владимировна (род. 1944) — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа.

См. также 
 Гнилово
 Гниловец